В одиночному розряді тенісного турніру Porsche Tennis Grand Prix 2005, який проходив в рамках Туру WTA 2005, Ліндсі Девенпорт здобула титул, у фіналі перемігши Амелі Моресмо 6-2, 6-4.

Сіяні гравчині 

  Ліндсі Девенпорт (переможниця)
  Кім Клейстерс (чвертьфінал)
  Амелі Моресмо (фінал)
  Жустін Енен-Арденн (2-ге коло)

 Олена Дементьєва (півфінал)
 Надія Петрова (чвертьфінал)
 Патті Шнідер (2-ге коло)
 Анастасія Мискіна (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Porsche Tennis Grand Prix